O Campeonato Carioca de Basquete Feminino de 1973 não foi realizado por falta de um número mínimo de 3 times inscritos. Apenas  e o  se inscreveram.

Para ocupar o calendário, a Federação Metropolitana resolveu criar um torneio aberto a clubes e colégios. Se inscreveram o , o  e o , que não havia se inscrito no campeonato carioca.

O Torneio Aberto de Basquetebol Feminino de 1973 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. Por não ter havido o número mínimo de três inscritos, o Campeonato Carioca de Basquetebol Feminino não pôde ser realizado. O  foi o campeão do torneio aberto de 1973

Classificação Final do Torneio Aberto

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1973
Esporte no Brasil em 1973
1973 no basquetebol